Krsovice může označovat více míst:

 Svatý Jan t. Krsovice – vesnice, část obce Chlístovice v okrese Kutná Hora
 Krsovice (zaniklá vesnice) – bývalá zemanská ves, později samota s myslivnou při Botiči na dnešních k. ú. Osnice (obec Jesenice) a Radějovice na hranici okresů Praha-západ a Praha-východ